

Cinema 
John Rambo – film del 2008 interpretato da Sylvester Stallone
John Rambo – personaggio cinematografico

Persone 
 John Rambo – altista statunitense
 John Rambo – politico statunitense

Pagine correlate 
Rambo